Il singolare del torneo di tennis Kamnik Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Željko Krajan che ha battuto in finale Vasilīs Mazarakīs 6-2, 3-6, 7-68.

Teste di serie 

 Vasilīs Mazarakīs (finale)
 Oliver Marach (secondo turno)
 Alessio Di Mauro (secondo turno)
 Victor Hănescu (secondo turno)

 Jürgen Melzer (quarti di finale)
 Clemens Trimmel (primo turno)
 Orlin Stanojčev (primo turno)
 Sébastien de Chaunac (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kamnik Challenger 2001